Ел Охо де Агва има више значења:

 Ел Охо де Агва (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Охо де Агва (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Охо де Агва (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Охо де Агва (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Охо де Агва (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Охо де Агва (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Охо де Агва (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Охо де Агва (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Охо де Агва (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Охо де Агва (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Охо де Агва (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Охо де Агва (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Охо де Агва, Лас Пилас (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Охо де Агва (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Охо де Агва (Хокисинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Охо де Агва (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Охо де Агва (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва, Агва (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва, Охо де Агва де Етукуариљо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Охо де Агва (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Охо де Агва (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Охо де Агва, Ел Вадо (Ла Компањија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Охо де Агва (Сан Андрес Тепетлапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Охо де Агва (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Охо де Агва (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Охо де Агва (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Охо де Агва (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Охо де Агва (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охо де Агва (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охо де Агва (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Охо де Агва (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Охо де Агва (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Охо де Агва (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Охо де Агва, Фортинес (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Охо де Агва (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику